Fox sau FOX poate fi:

FOX -Fox Broadcasting Company
FOX
20th Century Fox o casă producătoare de filme
Fox Kids
Fox Kids Play
Star Fox (seria)
Fox Racing Inc. o firmă din SUA producătoare de articole de sport
Fox Racing Shox o firmă nordamericană producătoare de biciclete, mountainbikes, motociclete
Fox (Band) o trupă engleză de muzică pop
Fox Com Serv, companie producătoare de mezeluri din România
Carbid Fox, unicul producător de carbid din România
Fox Linux
Închisoarea Fox River
Slow fox
Roy Fox Lichtenstein
The Fox and the Hound

Câini
Fox terrier
Fox Terrier sârmos
Fox Terrier cu blană întinsă

Nume de familie

Emilia Fox
Filip Brunea-Fox
Bernard Fox
Paula Fox

Denumiri geografice
Ghețarul Fox din Noua Zeelandă

Vezi și 
William Fox